El término Brains puede referirse a:

 Brains, un personaje de ficción de la serie de televisión Thunderbirds;
 Brains, un personaje ficticio del universo de Transformers;
 Brains, una población y comuna francesa, situada en la región de Países del Loira.